Ви́чка:
 Вичка — кручёный ствол молодой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также можжевеловых корней, употреблявшийся для связки деталей деревянных судов и морских лодок. 
 Вичка — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Вичка — посёлок в составе Медвежьегорского городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия.
 Вичка — станция, населённый пункт в составе Пиндушского городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелия.